Абра́м Мо́рдухович (Ма́ркович) Ги́нзбург () — руководитель работ в области создания систем управления ракетных и ракетно-космических комплексов, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 4 июля 1911 года.

Окончил Ленинградский электротехнический институт. В 1945—1946 гг. — в составе комиссии в командировке в Германии для отбора немецкой трофейной ракетной техники. Участник лётных испытаний ракет Фау-2.

В 1946—1947 годы — зам. начальника отделения (инженер по бортовой сети) НИИ-885 (НИИ автоматики и приборостроения) Министерства промышленности средств связи. В 1947—1951 гг. там же — начальник комплексной лаборатории.

В 1951—1959 годы — начальник СКБ-897 при харьковском заводе «Коммунар» (завод № 897), главный конструктор системы управления Р-12 (8К63).

С 1959 года — зам. главного конструктора ОКБ-692, руководитель комплекса автономных систем.

В 1964 году вернулся на завод «Коммунар», до 1973 г. — заместитель главного конструктора СКБ «Полисвит». Под его руководством разработаны устройства стабилизации, наземного пускового и проверочного оборудования ракетных комплексов КБ «Южное».

После выхода на пенсию переехал из Харькова в Ленинград, занимался краеведением. Соавтор справочника:
 Архитекторы — строители Санкт-Петербурга середины XIX — начала XX века: Справ. / Под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996. 396 с.

Умер в 2000 году.

Звания и награды 
Лауреат Ленинской премии. Награждён орденами и медалями.

Источники 
 Под руководством А.М. Гинзбурга – разработан автомат стабилизации, наземного пускового и проверочного оборудования.
 А. М. Гинзбург назначен главным инженером специального конструкторского бюро (СКБ-897).
 Гинзбург Абрам Маркович, соратник С.П. Королева, один из пионеров в разработке систем управления ракет в НИИ-885.
 Отец: в двух книгах, Книга 2. Наталия Королева. «Наука», 2002 — Всего страниц: 410
 Гинзбург Абрам Маркович - помощник начальника отделения (инженер по бортовой сети) (НИИ-885 Министерства промышленности средств связи).

Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Конструкторы СССР
Конструкторы ракетной техники
Персоналии:Харьков